De Grand Prix-wegrace van San Marino 2012 was de dertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2012. Het evenement werd gehouden tussen 14 september en 16 september 2012 op het circuit van Misano.

Resultaten

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2012
San Marino